Um Jornal Compacto é um jornal de formato menor que o tablóide, porém maior que o microjornal. Também é menor em altura e maior em largura do que o berlinense.

No Brasil, jornais que adotam esse formato são o Metro e os diários cariocas Meia Hora e Expresso.

Jornais por formato
Jornalismo